Koroliouk peut faire référence à : 
 Aleksandr Koroliouk (né en 1976), joueur professionnel russe de hockey sur glace.
 Volodymyr Koroliouk (1925-2020), mathématicien ukrainien et soviétique.